Santa Máxima puede hacer referencia a:

 Santa Máxima de Lisboa (f. 303), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 1 de octubre;
 Santa Máxima de Tuburbo (f. 304), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 30 de julio;
 Santa Máxima de Sirmio (f. 304), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 26 de marzo;
 Santa Máxima de Roma (f. 304), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 2 de septiembre;
 Santa Máxima de África (s. V), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 16 de octubre.